Barrera ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Barrera Hernández (* 1960), mexikanischer Priester, Anthropologe und Menschenrechtler

 Antonio Imbert Barrera (1920–2016), dominikanischer Politiker und Staatspräsident
 Augusto Barrera (* 1961), ecuadorianischer Arzt, Sozialwissenschaftler und Politiker
 Benjamin Barrera y Reyes (1902–1999), salvadorianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Santa Ana
 Brandon Barrera (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Cayetano Alberto de la Barrera (1815–1872), spanischer Bibliograf, Romanist, Hispanist und Literaturwissenschaftler
 Cesáreo Barrera (* 1940), spanischer Boxer
 Constantino Barrera Morales (* 1963), salvadorianischer Priester, Bischof von Sonsonate
 David Barrera, US-amerikanischer Schauspieler
 Diana González Barrera (1993–2019), mexikanische Fußballspielerin
 Domingo Barrera (* 1943), spanischer Boxer
 Emikar Calderas Barrera (* 1990), venezolanische Fußballschiedsrichterin
 Federico Barrera Fuentes (1913–2004), mexikanischer Diplomat und Journalist
 Fernando Espinosa Barrera (* 1983), mexikanischer Fußballspieler
 Heribert Barrera i Costa (1917–2011), spanischer Politiker
 Humberto Barrera (* 1941), US-amerikanischer Boxer
 Jorge Barrera (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Barrera (* 1989), nicaraguanischer Fußballspieler
 Karla Barrera (* 1984), puerto-ricanische Seglerin
 Leandro Barrera (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Luis Alberto Barrera Pacheco MCCJ (* 1966), peruanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Callao
 Marco Antonio Barrera (* 1974), mexikanischer Boxer
 Maria Canals-Barrera (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Melissa Barrera (* 1990), mexikanische Schauspielerin und Sängerin
 Miguel Barrera (* 1978), kolumbianischer Boxer
 Nicolas Barrera (1919–2006), russischer Maler
 Olivia Barrera (1562–??), spanische Heilkundige
 Pablo Barrera (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Rafael Rodríguez Barrera (1937–2011), mexikanischer Botschafter
 Roberto González Barrera (1930–2012), mexikanischer Unternehmer
 Rodrigo Barrera (* 1970), chilenischer Fußballspieler
 Silvia Barrera Vásquez (* 1975), peruanische Politikerin
 Sixto Barrera (* 1983), peruanischer Ringer
 Sullivan Barrera (* 1982), kubanischer Boxer
 Tatiana Barrera (* 1981), französische Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Barreira
 Barreras